Шилов (Шилова) — російське та українське прізвище. Відомі носії:
 Шилов Афанасій Митрофанович (1892—1954) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант інтендантської служби.
 Шилов Володимир Іванович (нар. 1962) — підполковник міліції, учасник російсько-української війни.
 Шилов Георгій Євгенович (на початку наукової кар'єри відомий як Юрій Боссе; 1917—1975) — радянський математик.
 Шилов Денис Миколайович (* 1973) — російський історик.
 Шилов Євген Олексійович (1893—1970) — український хімік-органік.
 Шилов Михайло Ілліч (1921—1941) — радянський військовий льотчик-винищувач часів Другої світової війни, пілот 69-го винищувального авіаційного полку окремої Приморської армії, лейтенант. Герой Радянського Союзу (1942).
 Шилов Олексій Олексійович (1881—1942) — російський і радянський археограф, бібліограф та історик.
 Шилов Сергій Васильович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шилов Сергій Володимирович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шилов Юрій Олексійович (* 1949) — український археолог.

Шилова 
 Шилова Інеса Володимирівна (* 1945) — Народна артистка України, заслужений діяч мистецтв України.
 Шилова Юлія Віталіївна
 Шилова Вікторія Віталіївна''' (* 1972) — українська журналістка.

Див. також 
 4164 Шилов (4164 Shilov) — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1969 року.
Російські прізвища